Beauchemin ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Beauchemin im Département Haute-Marne

Beauchemin ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Beauchemin (* 1998), kanadische Hindernisläuferin
 Catherine Beauchemin-Pinard (* 1994), kanadische Judoka
 Eric Beauchemin (* 1991), US-amerikanischer Snowboarder
 François Beauchemin (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Georges Beauchemin (1891–1957), kanadischer Sänger
 Marie-Ève Beauchemin-Nadeau (* 1988), kanadische Gewichtheberin
 Micheline Beauchemin (* 1930), kanadische Bildwirkerin
 Réjean Beauchemin (* 1985), kanadischer Eishockeytorwart